Ма́ссимо Маккароне (; ) — итальянский футболист, нападающий.

Карьера 
Массимо Маккароне родился в семье Вивианы и Андрея, являющегося торговым агентом. Также у него есть брат, Виченцо, также желавший стать футболистом, но не прошедший просмотр в «Милане» и, в результате, ставший художником, имевшим собственную галерею в Милане.

Первой командой Маккароне стала «Оледжо», где он играл вместе со своими друзьями, с которой дошёл до финала турнира Фортина и Дзанолли в возрастной категории Пульчини. В возрасте 9 лет он перешёл в клуб «Соккер Бойс Турбиджо», где выступал 5 лет. В 1993 году Маккароне перешёл в «Милан», где он провёл 5 сезонов. В 1994 году Маккароне, подрабатывавший продавцом фруктов в магазине, попал в пожар, смотря один из матчей чемпионата мира. В 1998 году он играл на турнире Вияреджо, где стал одним из лучших игроков. После того, как он сыграл несколько товарищеских игр в основе «россонери», его арендовала «Модена», однако в основе клуба он так и не дебютировал.

В сентябре 1998 года Маккароне перешёл в «Прато», где провёл 21 матч и забил 4 гола, первый из которых 4 октября 1998 года в матче с «Кремаперго» (2:0). Летом 1999 года Массимо был арендован «Варезе». Он дебютировал в составе команды 5 сентября в матче с «Брешелло» (1:1). Однако Массимо провёл за клуб лишь 3 игры и вернулся в «Прато», где сыграл 28 матчей и забил 20 голов, доведя клуб до финала плей-офф, в котором его команда проиграла «Алессандрии», несмотря на гол Маккароне.

В 2000 году половину контракта Массимо выкупила «Эмполи». В клубе он составил дуэт нападения вместе с Антонио Ди Натале. В первом же сезоне он провёл за клуб 16 голов, первый из которых 16 сентября в первой игре за клуб против «Пескары». В июне 2001 года главный тренер «Милана» Фатих Терим решил вернуть футболиста в команду. Он даже провёл необходимые медицинские тесты в клубе, но «Эмполи» принял решение полностью выкупить трансфер футболиста. Сам Массимо был недоволен этим решением. В сезоне 2001/2002 Маккароне забил 10 голов, а Ди Натале — 16, и эти два футболиста помогли своему клубу выйти в серию А. Последний матч за «Эмполи» Маккароне провёл 5 мая 2000 года против «Виченцы». После удачного молодёжного первенства Европы, где он стал лучшим бомбардиром, Массимо заинтересовались клубы Италии и Англии; в частности, «Челси» предложил клубу 8 млн, но это предложение было отвергнуто.

В июле 2002 года Маккароне был куплен английским клубом «Мидлсбро», заплатившим за трансфер форварда 13 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской команды. Главный тренер команды сказал, что клуб купил футболиста, более всего похожего на Дель Пьеро. В составе клуба планировалось, что итальянец заменит ушедшего Пола Инса. В первых 5 играх Массимо забил 3 гола, но затем его результативность упала, и он был отправлен на скамью запасных, а выходя на поле, использовался не в нападении команды. В течение сезона у Маккароне был перерыв — 104 дня, когда он не мог забить.. 24 февраля 2004 года Массимо выиграл свой первый трофей в карьере — Кубок Футбольной лиги, в финале которого итальянец не появился.

Летом 2004 года Маккароне захотел вернуться в Италию. Футболист был арендован «Пармой», где тренером был Сильвио Бальдини, с которым Массимо уже работал в «Эмполи». Сумма аренды составила 1 млн евро. За полгода в клубе Маккароне сыграл 12 встреч и забил 2 гола. В составе команды он дебютировал на европейской арене, сыграв в розыгрыше Кубка УЕФА. В январе 2005 года Массимо перешёл в «Сиену», где провёл 17 матчей и забил 6 голов.

Сезон 2005/06 Маккароне снова начал в составе «Мидлсбро», но провёл за клуб 25 матчей и забил 7 голов, один из которых, на 90-й минуте 1/4 финала Кубка УЕФА, принёс клубу выход в полуфинал. В полуфинале с клубом «Стяуа» Массимо, выйдя со скамьи запасных, забил во втором матче 2 гола, которые позволили его команде выйти в финал соревнования. В финальной игре он также вышел на замену, но его клуб проиграл 0:4 «Севилье». В сезоне 2006/07 Маккароне сыграл лишь 7 игр и забил 1 гол. 30 января 2007 года Массимо был куплен «Сиеной» за 15 млн евро, заключив трёхлетний контракт на 800 тыс. евро за сезон. После ухода Маккароне сказал слова о главном тренере «Мидлсбро» Стиве Макларене: «„Великолепный“ Макларен — самый лицемерный и фальшивый человек, которого я когда-либо имел несчастье встретить. Он повел себя отвратительно, оставив меня на скамейке запасных в финале Кубка Лиги 2004 года, хотя говорил всем, что я нападающий номер один в его команде и он рассчитывает на меня. Только в Англии тренер с такими ограниченными возможностями мог стать главным тренером сборной»..

Маккароне начал выступления во втором приходе в клуб 10 февраля в игре с «Кальяри» (2:2), а уже 17 февраля забил два гола в ворота «Милана», однако его клуб проиграл матч 3:4. Этот матч стал первым за 11 месяцев, проведённый футболистом полностью. В первом сезоне за клуб он провёл 11 матчей и забил 6 голов, пропустив часть игр из-за растяжения бедра. В сезоне 2007/08 он забил 14 голов, среди которых один гол в Кубке Италии, после которого Массимо отпраздновал забитый мяч, сымитировав жест баскетболиста. В первом матче сезона 2008/09 с «Аталантой» Маккароне оскорбил судью, за что его дисквалифицировали на 3 игры; позже дисквалификация была сокращена до 2 игр. 10 сентября 2008 года Массимо продлил контракт с командой до 2012 года, а 23 ноября забил первый мяч в сезоне, поразив ворота «Кьево»; всего в сезоне он забил 10 голов. При этом футболист пропустил полтора месяца из-за рецидива травмы бедра. В следующем году он забил 12 голов в 37 матчах. Последний матч за клуб он провёл 16 мая 2010 года с «Интером».

15 июня 2010 года Маккароне подписал 3-летний контракт с «Палермо», заплатившей за трансфер игрока 4,5 млн евро. Заработная плата форварда составила 700 тыс. евро в год. Он дебютировал в составе команды в матче Лиги Европы с клубом «Марибор», где забил гол, реализовав пенальти. 23 декабря «Палермо» расторгло контракт с футболистом. Его агент сообщил: «На днях мне позвонили из клуба и сказали, что в услугах Маккароне больше не нуждаются. Это было решение „Палермо“, но никак не решение Массимо». Несмотря на заявление клуба, 6 января 2011 года Маккароне вышел на поле в игре с «Сампдорией» и забил гол. В январе Маккароне начал переговоры о переходе в «Фиорентину», однако сделка не состоялась.

24 января 2011 года футболист подписал контракт с «Сампдорией». Сумма трансфера составила 3 млн евро. 26 января 2012 года итальянец вновь перешёл «Эмполи». В том же сезоне именно Максимо сыграл решающую роль в матче за право остаться в серии B в переходном матче с «Винченцой» после окончания сезона помог команде сохранить место в лиге, оформив дубль, помог команде отыграться с 0:2 после первого тайма, забил решающий гол с выхода 1 на 1 на последней минуте основного времени. Была зафиксирована итоговая победа «Эмполи» 3:2.

Международная карьера 
Во время выступления в «Эмполи» Маккароне играл за молодёжную сборную Италии. В 2002 году он стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата Европы, забив в 4 играх 3 гола.

27 марта 2002 года Массимо дебютировал в составе первой сборной в матче с Англией, куда попал благодаря травме Кристиана Вьери. В этой игре форвард заработал пенальти, с которого был забит победный мяч. При этом Маккароне стал первым игроком, который, будучи игроком из серии В в наиболее юном возрасте (20 лет), дебютировал в национальной команде.

Достижения 
 Обладатель Кубка футбольной лиги Англии: 2004
 Лучший бомбардир чемпионата Европы (до 21 года): 2002 (3 гола)
 Обладатель премии Сильвио Пиолы: 2002

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на figc.it
 Профиль на gazzetta.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Прато»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Каррарезе»